Diamantopoulos ou Diamandopoulos () est un patronyme grec. Sa forme féminine est Diamantopoulou ou Diamandopoulou (Διαμαντοπούλου). Parmi les personnes ayant porté ce nom :

  (né en 1958), professeur de sciences économiques gréco-britannique
 Ánna Diamantopoúlou (née en 1959), femme politique grecque
  (né en 1943), médecin grec
 Chris Diamantopoulos (né en 1975), acteur canadien
 , combattant de la guerre d'indépendance grecque
  (né en 1940), joueur grec de football
 Kóstas Diamantópoulos (né en 1946), joueur et entraîneur grec de basketball, père de Giórgos
  (1914-1995), peintre grec
  (né en 1988), joueur grec de football
 Evangelos Diamantopoulos (né en 1980), homme politique grec, élu député en juin 2012
 , combattant de la guerre d'indépendance grecque
 Giórgos Diamantopoulos (né en 1980), joueur grec de basketball, fils de Kostas
  (1905-1993), médecin et homme politique grec
  (né en 1947), entraîneur grec de football
 , photographe grec
 Thanassis Diamantopoulos, politologue grec
  (1920-1999), acteur grec

Patronyme grec